Ardnacrusha (plaats) - plaats in County Clare, Ierland
Ardnacrusha (waterkrachtcentrale) - energiecentrale in County Clare, Ierland